Rogerson est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
  (1918-2001), mycologue américain
 Dan Rogerson (né en 1975), homme politique libéral-démocrate britannique
  (1960-2017), acteur britannique
 
  (né en 1945), homme d'affaires britannique
  homme d'affaires américain 
 Roger Rogerson (né en 1941), policier et meurtrier australien
 Sean Rogerson (né en 1977), acteur canadien

Toponyme

Rogerson, communauté du comté de Twin Falls dans l'Idaho

Rogerson, rivière de la région de Canterbury

Voir aussi 
 Citigate Dewe Rogerson, agence de communication financière britannique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme